Бромид германия
 Бромид германия(II) — соединение состава GeBr2.
 Бромид германия(IV) — соединение состава GeBr4.